Michel Mouther, né le  à Berne, est un joueur suisse de hockey sur glace. Il a évolué au poste d’attaquant dans le championnat de Suisse de hockey sur glace .

Carrière de joueur 

Après trois saisons au HC Fribourg-Gottéron, Mouther signe au SC Langnau . En 2004, il annonce son retrait du hockey professionnel.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1995-1996 || CP Berne || LNA || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1996-1997 || CP Berne || LNA || 31 || 7 || 0 || 7 || 4 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1997-1998 || HC Olten || LNB || 7 || 3 || 4 || 7 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1997-1998 || CP Berne || LNA || 33 || 2 || 3 || 5 || 10 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1998-1999 || CP Berne || LNA || 37 || 2 || 2 || 4 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1999-2000 || HC Olten || LNB || 34 || 15 || 12 || 27 || 38 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2000-2001 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 27 || 5 || 2 || 7 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2001-2002 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 40 || 7 || 12 || 19 || 38 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 42 || 4 || 9 || 13 || 10 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || SC Langnau || LNA || 10 || 0 || 1 || 1 || 18 || 3 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2009-2010 || SC Obergerlafingen ||  ligue || 4 || 3 || 1 || 4 || 2 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || SC Obergerlafingen ||  ligue || 5 || 7 || 4 || 11 || 4 || || || || ||
|-
| 2011-2012 || SC Obergerlafingen II || Suisse 4 || 1 || 1 || 2 || 3 || 0 || || || || ||
|-
| 2012-2013 || SC Obergerlafingen ||  ligue || 1 || 0 || 2 || 2 || 0 || || || || ||
|-
| 2013-2014 || SC Obergerlafingen ||  ligue || 6 || 6 || 10 || 16 || 10 || || || || ||
|-
| 2014-2015 || SC Obergerlafingen ||  ligue  || 12 || 13 || 8 || 21 || 10 || || || || ||
|-
| 2015-2016 || SC Obergerlafingen ||  ligue  || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||
|- 
| 228 || 27 || 29 || 56  || 120  || 45  || 1  || 1  || 2 || 8  	 

| 41  || 18  || 16  || 34  || 48   || 4 || 0  || 0  || 0  || 4

Notes et références 

Naissance en janvier 1978
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du SC Langnau Tigers